Фрасіну () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Поєнешть.
 Фрасіну () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корнешть.
 Фрасіну () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Беняса.